Kerkschip St. Jozef (schip, 1944), een kerkschip bij het stadscentrum van Antwerpen
 Sint-Jozefkerk in Triesenberg, een Katholieke Kerk in Liechtenstein
 St. Jozef Kapel in Biest-Houtakker, een kapel op de Westrik, een buurtgemeenschap in Biest-Houtakker
 Begraafplaats "Sint-Jozef" , een rooms-katholieke begraafplaats in Haarlem
 Kindertehuis Sint-Jozef, een Belgische organisatie voor bijzondere jeugdbijstand
 Harmonieorkest "St. Jozef" Kaalheide Kerkrade, harmonieorkest in Nederland
 Hubert C. Beckers' IJzergieterij en Kachelfabriek "Sint-Jozef", een kachelfabriek en ijzergieterij te Bergen op Zoom
 Woningbouwvereniging Sint-Jozef, een voormalige woningcorporatie

Zie ook 
 Saint Joseph (doorverwijspagina)
 Saint-Joseph (doorverwijspagina)